Miejscowości w USA:
 Marion Center – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Marion Center – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana